Третья лига Франции по футболу сезона 2022/23 — 30-й сезон французской Лиги Насьональ, третьего дивизиона в системе футбольных лиг Франции.

Команды

Покинувшие лигу 
 Перешли в Лигу 2:
 Лаваль
 Анси
 Выбыли в Насьональ 2:
 Сет
 Шамбли
 Кретей
 Булонь

Пополнившие лигу 
 Выбывшие из Лиги 2:
 Дюнкерк
 Нанси
 Перешедшие из Насьональ 2:
 Мартиг
 Ле-Пюи
 Версаль
 Пари 13

Расположение команд

Турнирная таблица 
Из-за сокращения количества команд в Лиги 1 с сезона 2023/2024 стыковые матчи с представителем Лиги 2 отменены. Также количество команд, которые вылетят в Насьональ 2 по итогам сезона, увеличено до 6 (в прошлом сезоне их было 4).

Примечания

Ссылки 
 Турнир на Soccerway

Сезоны третьих дивизионов футбольных лиг Европы
Спорт во Франции в 2022 году
Спорт во Франции в 2023 году